Delivered At Frontier
 DAF Trucks
 Одна з назв білка CD55 ()

Див. також 
 Даф